Tribunal administratif fédéral, en Allemagne
 Tribunal administratif fédéral, en Suisse.

Voir aussi
 Tribunal administratif

Justice administrative